Rioverde steht für:

 Rioverde (Ecuador), Kleinstadt und Parroquia urbana im Kanton Rioverde der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 Rioverde (San Luis Potosí), Stadt im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí
 Kanton Rioverde, Kanton in der Provinz Esmeraldas in Ecuador

Siehe auch:
 Rio Verde